Elbrus è la vetta più alta della Catena montuosa del Caucaso. Ad esso sono stati intitolati:

Elbrus – serie di supercomputer Sovietici
Classe El'brus – designazione NATO della classe di navi da salvataggio sovietiche Progetto 537
R-300 Elbrus– designazione sovietica del missile meglio noto con il nome in codice NATO SS-1c Scud B

Pagine correlate 
Erebus